Fardella – famiglia nobile siciliana

Geografia
 Fardella – comune in provincia di Potenza
 Piazza Fardella da Torrearsa – piazza di Firenze
 Via Giovan Battista Fardella – principale strada di Trapani

Persone
 Enrico Fardella (1821-1892) – generale e politico italiano
 Giambattista Fardella, propriamente Giovanni Battista Fardella (1762-1836) – generale e ministro della Guerra del Regno delle Due Sicilie
 Giovan Battista Fardella (1818-1881) – politico italiano e sindaco di Trapani
 Michelangelo Fardella (1650-1718) – matematico e filosofo italiano
 Michele Martino Fardella (1826-1876) – patriota e politico italiano 
 Vincenzo Fardella di Torrearsa (1808-1889) – patriota e politico italiano, presidente del Senato del Regno (Italia)

Pagine correlate
Faldella